Каршияка может означать:

 Каршияка — район турецкого города Измир.
  — махалле в районе Эрдек, Турция.
 «Каршияка» — турецкий баскетбольный клуб одноимённого спортклуба из Измира.
 «Каршияка» — турецкий футбольный клуб одноимённого спортклуба из Измира.
  — кладбище в столице Турции — Анкаре.

См. также 
 «Каршияка Арена» — многоцелевая крытая арена в Измире.